Алекса́ндр Миха́йлович Бы́ков:
 Быков, Александр Михайлович (1812—1878) — действительный статский советник, пермский, полтавский и тульский вице-губернатор.
 Быков, Александр Михайлович (1820—1897) — доктор медицины, профессор, начальник Императорской Военно-медицинской академии.
 Быков, Александр Михайлович (1858—1937) — генерал-майор Русской Императорской Армии, орнитолог-любитель.
 Быков, Александр Михайлович (1923—1980) — советский военный разведчик, полный кавалер ордена Славы.